Brookhaven puede referirse a los siguientes lugares:

 Brookhaven (Atlanta)
 Brookhaven (Georgia)
 Brookhaven (Misisipi)
 Brookhaven (Nueva York)
Brookhaven (aldea)
 Brookhaven (Pensilvania)
